Cervona ruta este o floare care apare într-o legendă ucraineană. 

Cervona ruta se poate referi și la: 

 Cervona ruta, film musical ucrainean cu Sofia Rotaru în rolul principal 
 Cervona ruta, un cântec ucrainean compus în 1968 de Vladimir Ivasiuc 
 Cervona ruta, un album al Sofiei Rotaru 
 Cervona ruta, un grup muzical ucrainean care a acompaniat-o pe Sofia Rotaru 
 Cervona ruta, un festival rock ucrainean.